Тениски турнир за женске парове на Љетњим олимпијским играма 2012. у Лондону ће се одржати на теренима Свеенглеског клуба за тенис на трави и крокет у Вимблдону, у Лондону, од 28. јула до 5. августа 2012, што ће бити први пут од кад је тенис поново уврштен у програм Олимпијских игара да се игра на трави. Турнир ће организовати Међународни олимпијски комитет (МОК) и Међународна тениска федерација (ИТФ), и биће дио ВТА турнира. Сви мечеви ће се играти на два добијена сета. Тај-брејк ће се користити у прва два сета.

Браниоци титуле су Американке Серена Вилијамс и Винус Вилијамс, будући да су освојиле златну медаљу на Олимпијским играма 2008. у Пекингу.

Календар

Медаље

Носиоци 
Први носиоци су слободни у првом колу.

<ol start="1">
  Лизел Хубер и Лиса Рејмонд ''(четврто мјесто)
  Сара Ерани и Роберта Винчи ''(четвртфинале)
  Марија Кириленко и Нађа Петрова ''(бронза)
  Андреа Хлавачкова и Луција Храдецка ''(сребро)

<ol start="5">
  Анџелик Кербер и Забине Лизики ''(осмина финала)
  Јекатарина Макарова и Јелена Веснина ''(четвртфинале)
  Флавија Пенета и Франческа Скјавоне ''(осмина финала)
  Нурија Љагостера Вивес и Марија Хосе Мартинез Санчез ''(осмина финала)

Жреб 
Легенда
 ITF = специјална позивница ИТФ-а
 Alt = замјена
 w/o = предаја прије меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација

Финале

Горња половина

Доња половина

Референце 

Женски парови